

Населені пункти та їхні частини
 Сьверкі — село в гміні Нова Руда Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Сьверкі — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Сьверкі — село в гміні Новий Став Мальборського повіту Поморського воєводства
 Сьверкі — осада в гміні Новий Став Мальборського повіту Поморського воєводства
 Сьверкі — лісова осада в гміні Ємельно Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки